Borderland est un mot anglais qui signifie région frontalière.

Cinéma 

 Borderland, film américain, réalisé par Paul Powell (1922)
 Borderland, film américain, réalisé par Nate Watt (1937)
 Borderlands, documentaire, réalisé par Robert Michael Kelly (2006)
 Borderland, film d'horreur mexico-américain, réalisé par Zev Berman (2007)
 Borderlands, film de science-fiction américain, réalisé par Eli Roth et prévu pour 2022.

Musique

Chansons 
 , chanson de Jefferson Starship présente sur l'album  sorti le 
 , single de Mami Kawada sorti en 2012

Albums 
 , album de Kathryn Tickell sorti en 1987
 , album de  sorti le 
 , album de  sorti le

Jeux vidéo 
 Borderlands, une série de jeux vidéo développés par Gearbox Software composée de :
 Borderlands, sorti en 2009
 Borderlands 2, sorti en 2012
 Borderlands: The Pre-Sequel, sorti en 2014
 Tales from the Borderlands, sorti en 2014
 Borderlands: The Handsome Collection, sorti en 2015
 Borderlands 3, sorti en 2019
 Borderlands, adaptation cinématographique réalisée par Eli Roth et prévue en 2022.

Autres 
 Borderland Productions, société de production britannique ;
 Borderland Film Company, société de production américaine ;
 Borderland, circonscription électorale du Manitoba, au Canada.